Amerikai Egyesült Államok
 Bronson (Florida)
 Bronson (Iowa)
 Bronson (Kansas)
 Bronson (város, Michigan)
 Bronson (Texas)
 Bronson Township (Michigan)
 Bronson Township (Huron megye, Ohio)
 Lake Bronson (Minnesota)

Lásd még
 Branson (egyértelműsítő lap)
 Branston (egyértelműsítő lap)